235-я истребительная авиационная Сталинградская Краснознамённая дивизия (235-я иад) — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования дивизии 
 ВВС 33-й армии;
 235-я истребительная авиационная дивизия;
 235-я истребительная авиационная Сталинградская дивизия;
 235-я истребительная авиационная Сталинградская Краснознамённая дивизия;
 15-я гвардейская истребительная авиационная Сталинградская Краснознамённая дивизия;
 15-я гвардейская истребительная авиационная Сталинградская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия;
 15-я гвардейская истребительная авиационная Сталинградская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия ПВО (с июня 1949 года);
 Войсковая часть (Полевая почта) 10317.

Создание дивизии 
235-я истребительная авиационная дивизия сформирована 24 мая 1942 года на базе ВВС 33-й армии Приказом НКО СССР

Переименование дивизии 
Приказом НКО СССР 19 августа 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм 235-я Сталинградская Краснознамённая истребительная авиационная дивизия переименована в 15-ю гвардейскую Сталинградскую Краснознамённую истребительную авиационную дивизию.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 24 мая 1942 года по 24 августа 1942 года, всего 93 дня
 с 20 октября 1942 года по 04 марта 1943 года, всего 136 дней
 с 01 июня 1943 года по 19 августа 1944 года, всего 446 дней
 с 19 августа 1944 года по 11 мая 1945 года (как 15-я гв. иад), всего 266 дней,
всего — 941 день

Командир дивизии 
 полковник Подгорный Иван Дмитриевич. Период нахождения в должности: с 23 мая 1942 года по 12 февраля 1943 года
 подполковник Курочкин Алексей Иннокентьевич. Период нахождения в должности (исполнял обязанности): с 13 февраля 1943 года по 9 марта 1943 года
 подполковник Чолок Николай Дмитриевич. Период нахождения в должности (исполнял обязанности): с 10 марта 1943 года по 28 апреля 1943 года
 Герой Советского Союза генерал-майор авиации Лакеев Иван Алексеевич. Период нахождения в должности: с 10 марта 1943 года по 19 августа 1944 года

В составе объединений

Части и отдельные подразделения дивизии 
За весь период своего существования боевой состав дивизии претерпевал изменения, в различное время в её состав входили полки:

Участие в операциях и битвах 
 Воронежско-Ворошиловградская операция — с 28 июня 1942 года по 24 июля 1942 года.
 Сталинградская оборонительная операция — с 20 октября 1942 года по 18 ноября 1942 года.
 Сталинградская наступательная операция с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года
 Ростовская операция — с 1 января 1943 года по 18 февраля 1943 года.
 Ворошиловградская операция — с 29 января 1943 года по 18 февраля 1943 года.
 Воздушное сражение на Кубани — с 17 апреля 1943 года по 7 июня 1943 года.
 Курская битва — с 5 июля 1943 года по 13 июля 1943 года.
 Изюм-Барвенковская наступательная операция — с 21 июля 1943 года по 27 июля 1943 года.
 Белгородско-Харьковская операция — с 3 августа 1943 года по 23 августа 1943 года.
 Донбасская операция — с 13 августа 1943 года по 22 сентября 1943 года.
 Днепровская воздушно-десантная операция — с 23 сентября 1943 года по 13 ноября 1943 года.
 Запорожская операция — с 10 октября 1943 года по 14 октября 1943 года.
 Киевская наступательная операция — с 3 ноября 1943 года по 22 декабря 1943 года.
 Житомирско-Бердичевская операция - с 24 декабря 1943 года по 14 января 1944 года
 Корсунь-Шевченковская операция — с 24 января 1944 года по 17 февраля 1944 года.
 Никопольско-Криворожская наступательная операция — с 30 января 1944 года по 29 февраля 1944 года.
 Проскуровско-Черновицкая наступательная операция — с 4 марта 1944 года по 17 апреля 1944 года.
 Одесская операция — с 26 марта 1944 года по 14 апреля 1944 года.
 Львовско-Сандомирская операция — с 13 июля 1944 года по 19 августа 1944 года.

Переименование в гвардейские части 
 235-я Сталинградская Краснознамённая истребительная авиационная дивизия 19 августа 1944 года переименована в 15-ю гвардейскую Сталинградскую Краснознамённую истребительную авиационную дивизию
 13-й Сталинградский истребительный авиационный полк 24 августа 1943 года переименован в 111-й гвардейский Сталинградский истребительный авиационный полк
 181-й Сталинградский истребительный авиационный полк 19 августа 1944 года переименован в 180-й гвардейский Сталинградский истребительный авиационный полк
 239-й Сталинградский истребительный авиационный полк 19 августа 1944 года переименован в 181-й гвардейский Сталинградский истребительный авиационный полк
 437-й истребительный авиационный полк 24 августа 1943 года переименован в 113-й гвардейский истребительный авиационный полк

Награды 
235-я Сталинградская истребительная авиационная дивизия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1943 года награждена орденом «Боевого Красного Знамени»

235-я Сталинградская истребительная авиационная дивизия Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при прорыве обороны немцев на Львовском направлении, проявленные при этом доблесть и мужество награждена Орденом Богдана Хмельницкого II степени..

Почётные наименования 
 235-й истребительной авиационной дивизии приказом присвоено почётное наименование «Сталинградская»
 3-му гвардейскому истребительному авиационному полку присвоено почётное наименование «Ростов-Донской»
 13-му истребительному авиационному полку присвоено почётное наименование «Сталинградский»
 181-му истребительному авиационному полку присвоено почётное наименование «Сталинградский»
 239-му истребительному авиационному полку присвоено почётное наименование «Сталинградский»

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
Верховным Главнокомандующим дивизии объявлены благодарности:
 За овладение столицей Украины городом Киев
 За овладение городом овладение городом Проскуров
 За овладение городом овладение городом Черновицы

Герои Советского Союза 
  Базанов Пётр Васильевич, капитан, заместитель командира эскадрильи 3-го гвардейского истребительного авиационного полка 235-й истребительной авиационной дивизии 10-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии 26 октября 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 5286
  Басулин Евгений Дмитриевич, капитан, командир эскадрильи 239-го истребительного авиационного полка 235-й истребительной авиационной дивизии 10-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии 28 сентября 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1210
  Блохин Иван Иванович, майор, штурман 239-го истребительного авиационного полка 235-й истребительной авиационной дивизии 10-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии 28 сентября 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1691
  Дудниченко Виктор Маркович, старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 239-го истребительного авиационного полка 235-й истребительной авиационной дивизии 10-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1 июля 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 2382
  Кузьмин Георгий Павлович, капитан, командир эскадрильи 239-го истребительного авиационного полка 235-й истребительной авиационной дивизии 2-го смешанного авиационного корпуса 8-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 28 апреля 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 931
  Лавроненко Иван Васильевич, старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 239-го истребительного авиационного полка 235-й истребительной авиационной дивизии 10-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии 26 октября 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно
  Мудров Михаил Иванович, капитан, командир эскадрильи 3-го гвардейского истребительного авиационного полка 235-й истребительной авиационной дивизии 10-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии 10 апреля 1995 года удостоен звания Герой Российской Федерации. Золотая Звезда Героя России № 142. Посмертно
  Мурашев Алексей Андрианович, капитан, командир эскадрильи 3-го гвардейского истребительного авиационного полка 235-й истребительной авиационной дивизии 10-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии 28 сентября 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1242
  Прокопенко Георгий Николаевич, гвардии подполковник, командир 3-го гвардейского истребительного авиационного полка 235-й истребительной авиационной дивизии 10-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии 8 сентября 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1696

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия

Примечания 

Истребительные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году
Воинские части и формирования — участники Сталинградской битвы
Участники Воздушных сражений на Кубани